Кубок французької ліги з футболу 2006–2007 — 13-й розіграш Кубка ліги у Франції. Вдруге переможцем став Бордо.

Календар

Перший раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 серпня 2006

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 серпня 2006

|}

Третій раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 вересня 2006

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 вересня 2006

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 жовтня 2006

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 жовтня 2006

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 грудня 2006

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 грудня 2006

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 січня 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 січня 2007

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок французької ліги на soccerway 
 Кубок французької ліги на rsssf  

2006–2007
Франція
Франція
2006 у французькому спорті
2007 у французькому спорті